Ниже представлен список культовых сооружений Тимишоары. Список не является исчерпывающим.

Ссылки 
 
 

Тимишоара
Тимишоара